Гасанбеков — фамилия.
 Гасанбеков, Ибрагим Гасанбекович (1969—1999) — российский и азербайджанский футболист.
 Гасанбеков, Сулейман (более известен под фамилией Стальский; 1869—1937) — лезгинский поэт-ашуг, основоположник лезгинской, дагестанской, досоветской поэзии.